Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war steht für:

 Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war (Roman), Roman von Joachim Meyerhoff
 Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war (Film), deutscher Spielfilm von Sonja Heiss (2023)